Igor Kakidzianov (en ) ou Khakimzianov, , est l'ancien premier ministre de la Défense de la république populaire de Donetsk, nommé le  par Denis Pouchiline.

Dans la nuit du 6 au  des combats opposent les forces de la RPD au paramilitaires ukrainiens du bataillon Azov dans le sud de l’oblast de Donetsk. Au cours des opérations, Igor Kakidzianov est capturé par les Ukrainiens.

L'interrogatoire a été effectué personnellement par le parlementaire ukrainien et candidat à la présidentielle Oleh Liachko. Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé cet interrogatoire et la communication qui en a été faite par le parlementaire ainsi que plus globalement les enlèvements et abus sur des êtres humains en violation flagrante du droit international .

Igor Kakidzianov fait partie de la liste des personnalités frappées des sanctions de l'Union européenne. Il a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers le .

Notes 

Ministre de la république populaire de Donetsk